Vranje – miasto w Serbii
 Vranje – wieś w Słowenii